Rumpelmühle steht für:

 Rumpelmühle (Freihung), Weiler im Markt Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rumpelmühle (Gemeinde Sankt Lorenzen), Katastralgemeinde von Sankt Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Rumpelmühle, Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Bayreuth im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken, siehe Eremitenhof